

Geografia

Austria 
 Hüttenberg – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Niemcy 
 Hüttenberg – dzielnica gminy Ofterschwang, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Hüttenberg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill

Inne 
 Hüttenberger Land – region w kraju związkowym Hesja
 TV Hüttenberg – niemiecki klub piłki ręcznej mężczyzn